Северный сельский округ

Российская Федерация

Кировская область 

 Северный сельский округ Юрьянского района (до 2009 года)

Краснодарский край 

 Северный сельский округ Павловского района

Томская область 

 Северный сельский округ Шегарского района (упразднён)

Тульская область 

 Северный сельский округ Тёпло-Огарёвского района

Казахстан

Восточно-Казахстанская область 

 Северный сельский округ Алтайского района

Павлодарская область 

 Северный сельский округ Иртышского района
 Северный сельский округ Щербактинского района